Durfort ist der Name

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Durfort (Ariège) im Département Ariège
 Durfort (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac im Département Gard
 Durfort-Lacapelette im Département Tarn-et-Garonne

Personen:
 Emmanuel-Félicité de Durfort (1715–1789), Marschall von Frankreich, Politiker und Diplomat
 Guy Aldonce de Durfort, duc de Lorges (1630–1702), Marschall von Frankreich
 Guy Louis de Durfort (1714–1775), Marschall von Frankreich
 Guy Michel de Durfort (1704–1773), Marschall von Frankreich
 Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras (1625–1704), Marschall von Frankreich
 Jean-Baptiste de Durfort (1684–1770), Duc de Duras, Marschall von Frankreich und Pair de France